Rawson peut désigner à :

Patronymes 
 Arturo Rawson (1885—1952), président de facto de l'Argentine ;
 Clayton Rawson (1906—1971), magicien professionnel, éditeur et écrivain américain de roman policier ;
 Elvira Rawson de Dellepiane (1867—1954), médecin et militante féministe argentine ;
 Harry Rawson (1843—1910), gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Jean-Pierre Rawson, réalisateur et producteur français ;
 Matthew Rawson (1966—), joueur américain de volley-ball ;
 Mike Rawson (1934—2000), athlète britannique spécialiste du  ;
 Ronald Rawson (1892—1952), boxeur britannique.

Toponymes 
 Département de Rawson, une des 15 subdivisions de la province de Chubut, en Argentine ;
 Département de Rawson, une des 19 subdivisions de la province de San Juan, en Argentine ;
 Rawson, ville argentine, capitale de la province de Chubut et chef-lieu du département de Rawson ;
 Rawson, localité argentine située dans le  de Chacabuco, dans la province de Buenos Aires ;
 Rawson, ville américaine située en Ohio ;
 Rawson, ville américaine située dans le Dakota du Nord ;
 Rawson, localité australienne.

Homonymie de patronyme